El nombre Zhang Yu puede referirse a las siguientes personas:

 Zhang Yu, actor chino;
 Zhang Yu, actriz china;
 Zhang Yu, tiradora china;